1-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 1-я параллель северной широты
 1-я параллель южной широты

См. также 
 1-й меридиан